Charles Sciberras – ex calciatore maltese
 Gareth Sciberras – ex calciatore maltese
 Nicole Sciberras – calciatrice maltese
 Ray Sciberras – ex calciatore maltese
 Sandra Sciberras – regista e sceneggiatrice australiana